Kensington může znamenat:

čtvrť v Londýně
 Kensington a Chelsea (londýnský obvod)
 High Street Kensington (stanice metra v Londýně)
 Kensington (Olympia) (stanice metra v Londýně)
 Kensingtonský palác
 South Kensington (stanice metra v Londýně)
 West Kensington (stanice metra v Londýně)

jiný význam
 Kensington (hudební skupina), nizozemská rocková hudební skupina
 Kensington Security Slot, zabezpečovací zařízení
Vila Kensington, dnes vila Carlton – vila v Karlových Varech